Noisecore est un terme définissant quatre types de genres musicaux :

 Une forme de punk hardcore et/ou de grindcore (également connu sous le nom de noisegrind quand il s'agit du sous-genre de grindcore)
 Un dérivé du metalcore axé sur la dissonance et l'expérimentation sonore ; voir mathcore
 Il est aussi parfois utilisé pour désigner du noise rock avec des influences hardcore ou post-hardcore, tel les groupes Unsane et Today is the Day, par exemple
 Un sous-genre dérivé de la techno hardcore, similaire au power noise ou au breakcore.

Notes et références 

Homonymie